

Astronomia 
 Carver – cratere lunare
 7042 Carver – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Carver – comune della contea di Plymouth, Massachusetts
 Carver – città della contea di Carver, Minnesota

Persone 
 Aaron Carver – cestista statunitense
 Brent Carver – attore e cantante canadese
 Caroline Carver – attrice inglese
 Charlie Carver – attore statunitense
 David Carver – ex calciatore inglese
 George Washington Carver – ricercatore agronomo statunitense ed educatore
 Jesse Carver – allenatore di calcio e calciatore inglese
 John Carver –  allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 John Carver – religioso britannico
 Jonathan Carver – esploratore statunitense
 Kathryn Carver – attrice statunitense
 Louise Carver – cantante, cantautrice e pianista sudafricana
 Lynne Carver – attrice statunitense
 Max Carver – attore statunitense
 Oswald Carver – canottiere britannico
 Raymond Carver – scrittore statunitense
 Shante Carver – ex giocatore di football americano statunitense 
 Steve Carver – regista statunitense

Personaggi immaginari
 Elliot Carver – personaggio del film Il domani non muore mai
 Paris Carver – personaggio del film Il domani non muore mai

Altro
 Carver – uno dei "network" del SOE in Francia, Seconda guerra mondiale
 Carver – produttore tedesco di biciclette